24-й национальный чемпионат Грузии по футболу сезона 2012/13 — турнир среди 12 клубов Высшей лиги.

Чемпионом в 14-й раз стало тбилисское «Динамо», опередившее на 10 очков серебряного призёра — «Дилу» (Гори). Третье место заняло «Торпедо» (Кутаиси).

Регламент 
В чемпионате приняли участие 12 клубов, которые с 10 августа по 23 декабря 2012 года провели двухкруговой турнир. После этого 6 лучших команд разыграли звание чемпиона, а 6 худших клубов боролись за право остаться в Высшей лиге.

Участники

Итоговые таблицы

Регулярный чемпионат 

Источник: soccerway.com

Турнир за звание чемпиона 

Источник: soccerway.com

Турнир за право остаться 

Источник: soccerway.com

Результаты матчей

Регулярный чемпионат

Турнир за звание чемпиона

Турнир за право остаться 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2012/2013
Грузия
Спорт в Грузии в 2012 году
Спорт в Грузии в 2013 году